Insula Melville se poate referi la:

 Insula din Arhipelagul Arctic Canadian împărțită între Teritoriile de Nordvest și Nunavut
 Insula din zona portului Halifax, Nova Scotia, Canada
 Insula din grupul insulelor Dundas din Columbia Britanică, Canada
 Insula din Northern Territory, Australia

Vezi și 
 Melville